

Птакі — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Птакі — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Птакі — село в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства